J40 peut faire référence à :
 Bronchite, non précisée comme aiguë ou chronique, d'après la classification internationale des maladies ;
 Orthocoupole-rotonde décagonale allongée (J40), une figure géométrique ;
 Westinghouse J40, un turboréacteur américain produit par la Westinghouse Aviation Gas Turbine Division.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres